Вербица — название населённых пунктов на Украине:
 
 Вербица — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Вербица — село в Шумском районе Тернопольской области.